Wylezin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wylezin est un village de la voïvodie de Lublin 
 Wylezin est un village de la voïvodie de Mazovie